А́нсис Ре́гжа (; ) — латвийский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : золото (2003), серебро (2008, 2010, 2011, 2012, , , ), бронза (2009, 2013).
 : золото (2011, 2016, ), серебро (2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2017, ), бронза (2004, , ).
 : золото (2009, 2013), серебро (2008, 2012, , ), бронза (2010, 2011, 2014, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Его жена Даце Регжа — кёрлингистка и тренер по кёрлингу. Их дочери, старшая Эвита Регжа и младшая Анете Забере, также кёрлингистки; Эвита является скипом команды, где играет Даце.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии

 Видео: 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Латвии